A 2010-es férfi gyeplabda-világbajnokságot - hivatalos nevén FIH Hero Honda World Cup - 2010. február 28. és március 13. között rendezték Indiában, Delhiben.

Résztvevők

A 12. férfi gyeplabda-világbajnokságon a nemzetközi szövetség döntése értelmében 12 csapat vehet részt. India válogatottja, mint rendező kvalifikáció nélkül vehet részt, a többi ország a kontinentális bajnokságokon, illetve selejtezőkön vívhatta ki a részvételt:

- az Afrikai Nemzetek Kupájának győztese, Dél-Afrika;

- az Ázsia Kupa győztese, Dél-Korea;

- az Európai Nemzetek Bajnokságának első négy helyezettje, Anglia, Németország, Hollandia, Spanyolország;

- az Óceánia Kupa győztese Ausztrália;

- a Pánamerikai Kupa győztese Kanada;

- a három selejtező torna győztese Pakisztán, Új-Zéland, Argentína.

Lebonyolítás

A csapatokat a világranglista alapján két hatos csoportba osztották. Az egyfordulós körmérkőzés után a két csoport első és második helyezettei jutnak az elődöntőkbe, ezek győztesei jutnak a döntőbe. A csoportok további helyezettei helyosztókat játszanak.

Az összes mérkőzést egy helyszínen a delhi Dhyan Chand National Stadiumban bonyolítják le.

Eredmények

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Jegyzetek

Külső hivatkozás
 Hivatalos honlap

Gyeplabda
Gyeplabda